Mögsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mögsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (55,3 ha)
Lilla Mögsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (9,41 ha)
Stora Mögsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (53,2 ha)
Lilla Mögsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (5,5 ha)
Mögsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun,  (17 ha)
Mögsjön (Ärla socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Stora Mögsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Mögsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (38,7 ha)
Mögsjön (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (91,4 ha)
Mögsjön (Karlanda socken, Värmland, 660313-128461), sjö i Årjängs kommun, 
Mögsjön (Karlanda socken, Värmland, 661216-128545), sjö i Årjängs kommun, 
Mögsjön (Karlskoga socken, Värmland, 656953-143518), sjö i Karlskoga kommun,  (20,1 ha)
Mögsjön (Karlskoga socken, Värmland, 657610-143519), sjö i Karlskoga kommun,  (19,1 ha)
Mögsjön (Kristinehamns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (18,6 ha)
Mögsjön (Kroppa socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (1,94 km²)
Mögsjön (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (39,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn